Ржаново може да се односи на:

 Ржаново (Кавадарци), насељено место у општини Кавадарци, Северна Македонија
 Ржаново (Струга), насељено место у општини Струга, Северна Македонија